Filmpreis 2013 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2013
 Österreichischer Filmpreis 2013